Вилис има више значења:
 Вилис (Тексас)
 Вилис (Канзас)